Södra porten är en skulptur i granit skapad 1995 av Claes Hake, placerad på Ullevimotet i Göteborg, på en bro över E6:an.

Skulpturer i Göteborgs kommun
Skulpturer av Claes Hake
Skulpturer 1995
Skulpturer i granit